

Veículos 
Stryker (veículo)

Pessoas
Jeff Stryker

Localidades

Stryker (Ohio)

Outros
Striker (Mortal Kombat)
William Stryker - um personagem do universo Marvel

Desambiguação